Муза́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 45 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Музан і Ку-е-Бігарок було об'єднано в новий муніципалітет Ку-е-Бігарок-Музан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 236,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Музан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Музан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь